Transparentpigmente sind Pigmente, die zur Herstellung von Klarlacken benutzt werden. In der Regel verwendet man transparente Substanzen, deren Brechungsindex dem Brechungsindex des Harzes gleicht, der die Hauptkomponente bildet. Die Durchlässigkeit in Bezug auf elektromagnetische Wellen, insbesondere des Lichts, wird dadurch deutlich verbessert.

Pigment
Malutensil